Zane Moosa (Marabastad, 23 de setembro de 1968) é um ex-futebolista profissional sul-africano que atuava como meia.

Carreira 
Zane Moosa se profissionalizou no Wits University.

Seleção 
Zane Moosa integrou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa das Nações Africanas de 1996, sendo campeão.

Títulos 
 África do Sul
Copa das Nações Africanas: 1996

Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996